Há pelo menos duas igrejas chamadas Corpus Domini em Roma:
 Corpus Domini al Nomentano
 Corpus Domini alla Garbatella

Desambiguações de antropônimos